Македонска борба (, Македоникос агонас, катаревуса: Μακεδονικός Ἀγῶν, Македоникос Агон) може да се отнася за:

 Гръцка въоръжена пропаганда в Македония – известна в Гърция като Македонска борба.
 „Македонска борба“, български вестник, излизал в 1931 година
 „Македонска борба“, български вестник, излизал през февруари 1933 година
 „Македонска борба“, български вестник, излизал през септември 1933 година
 „Македонска борба“, български вестник, излизал в 1934 година
 „Македоникос Агон“, гръцки вестник, основан в 1935 година

Вижте също 
 Музей на македонската борба